Познанин — фамилия.

Известные носители:
 Познанин, Лев Петрович (1914—1989) — советский орнитолог, доктор биологических наук, профессор; сын П. Л. Познанина.
 Познанин, Пётр Львович (1881—1943) — российский, советский врач, патологоанатом; доктор медицинских наук, профессор.